Het seizoen 2003/04 van de zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 30 augustus 2003. De laatste speelronde was op 1 mei 2004. De zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2002/03) was Quick Boys, dat dit seizoen wederom kampioen werd.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Beslissingswedstrijd degradatie/nacompetitie 
Doordat VV Noordwijk en Excelsior Maassluis beide op 31 punten eindigde, doelsaldo niet doorslaggevend was en er slechts een van de twee clubs nacompetitie kon spelen, moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden.
De verliezer zou nacompetitie spelen, terwijl de winnaar verzekerd was van een plek in de Hoofdklasse volgend seizoen.
De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door VV Noordwijk. In de nacompetitie wist Excelsior Maassluis te overleven waardoor het in het volgende seizoen wederom ook in de Hoofdklasse zou uitkomen.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A